Mantuani ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Mantuani (1860–1933), slowenischer Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker
 Ljudmila Dolar Mantuani (1906–1988), jugoslawische Geologin und Petrologin